Ferdinand Küchler (1867, Giessen - Leipzig), violista alemany 
 Georg von Küchler (1881, Hanau, Estat Popular de Hessen - 1968, Garmisch-Partenkirchen), Mariscal de camp alemany durant la Segona Guerra Mundial.